

Astronomia
 3752 Camillo – asteroide near-Earth

Onomastica
 Camillo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Camillo – politico romano, prefetto del pretorio
 José Daniel Camillo, noto come Daniel – cantante e attore brasiliano
 Lucio Furio Camillo – politico e generale romano, console nel 349 a.C. e dittatore nel 345 a.C.
 Lucio Furio Camillo – politico e generale romano, console nel 338 a.C. e nel 325 a.C.
 Marco Furio Camillo – politico e militare romano

Pagine correlate
 Camilli (disambigua)
 Di Camillo
 Don Camillo